Бюнсхотен () — община в Нидерландах, в провинции Утрехт. Община расположена в области Эмланд. В общину входят деревни Бюнсхотен, Спакенбюрг и Эмдейк.

Деревни Бюнсхотен и Спакенбюрг срослись за счет различных новых жилых комплексов до такой степени, что, за исключением старых центров этих двух деревень, между ними не делается никаких различий. Но характер этих двух мест очень разный. Бюнсхотен на южной стороне всегда был фермерской деревней, но в прошлом имел права города. Спакенбюрг всегда был рыбацкой деревней, в прошлом на Зейдерзее, сегодня на Эммермере.

Для Бюнсхотена и Спакенбюрга характерны традиционные костюмы, хотя сейчас их носят все реже. Деревни также имеют чёткий протестантско-христианский характер.

География 
Территория общины занимает 34,81 км², из которых 30,38 км² — суша и 4,43 км² — водная поверхность.

Население

Примечания